Windermere Lake kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Windermere Lake, Ontario, sjö, 
 Windermere Lake, British Columbia, sjö,